Distrikt San Pablo bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Pablo (Bellavista), Distrikt in der Provinz Bellavista (Region San Martín)
 Distrikt San Pablo (Canchis), Distrikt in der Provinz Canchis (Region Cusco)
 Distrikt San Pablo (Mariscal Ramón Castilla), Distrikt in der Provinz Mariscal Ramón Castilla (Region Loreto)
 Distrikt San Pablo (San Pablo), Distrikt in der Provinz San Pablo (Region Cajamarca)